Nordenberg ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:

 Nordenberg, Ortsteil der Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern, Deutschland
 Nordenberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Norki, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Nordenberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bengt Nordenberg (1822–1902), schwedischer Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Henrik Nordenberg (1857–1928), deutsch-schwedischer Landschafts-, Genre- und Interieurmaler, Radierer und Lithograf der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
Nordberg